La dacnis andína  (Xenodacnis parina) és un ocell de la família dels tràupids (Thraupidae) i única espècie del gènere Xenodacnis Cabanis, 1873.

Hàbitat i distribució 
Habita zones boscoses i arbustives als Andes del sud de l'Equador i Perú.

Taxonomia 
Alguns autors consideren que aquest taxó són en realitat dos: 

 Xenodacnis parina (sensu stricto) – dacnis andina meridional 
 Xenodacnis petersi Bond et Meyer de Schauensee, 1939 – dacnis andina septentrional

Referències 

Tràupids